Obhájcem titulu v soutěži mužské dvouhry byl druhý nasazený Rus Jevgenij Kafelnikov, který ve finále podlehl americké turnajové jedničce Andre Agassimu po sadách 3–6, 6–3, 6–2, 6–4.

Do hlavní soutěže nastoupilo několik vítězů předchozích grandslamových turnajů v mužské dvouhře, jmenovitě Andre Agassi (Australian Open 1995, French Open 1999, Wimbledon 1992, US Open 1992 a 1994), Michael Chang (French Open 1989), Jim Courier (French Open 1991 a 1992, Australian Open 1992 a 1993), Jevgenij Kafelnikov (Australian Open 1999, French Open 1996), Richard Krajicek (Wimbledon 1996), Gustavo Kuerten (French Open 1997) a Pete Sampras (Australian Open 1994 a 1997, Wimbledon 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 a 1999, US Open 1990, 1993, 1995 a 1996).

Nasazení hráčů 
  Andre Agassi (vítěz)
  Jevgenij Kafelnikov (finále)
  Pete Sampras (semifinále)
  Nicolas Kiefer (čtvrtfinále)
  Gustavo Kuerten (1. kolo)
  Thomas Enqvist (1. kolo)
  Nicolás Lapentti (2. kolo)
  Todd Martin (2. kolo)
  Richard Krajicek (2. kolo)</li>
  Tommy Haas (2. kolo)</li>
  Tim Henman (4. kolo)</li>
  Magnus Norman (semifinále)</li>
  Cédric Pioline (1. kolo)</li>
  Karol Kučera (1. kolo)</li>
  Albert Costa (1. kolo)</li>
  Mark Philippoussis (4. kolo)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Mužská dvouhra na Australian Open 2000 na ATPtennis.com

Australian Open 2000